A Joe Robbie Cup foi um torneio amistoso de futebol inter-seleções disputado em 1994, na cidade de Miami, que serviu como preparação das seleções para a Copa do Mundo de 1994. A competição fez parte da Miami Cup.

As Partidas

1a Rodada: 18/2/1994

2a Rodada: 20/2/1994

Classificação Final

Artilheiro (s)
1 gol
 Jaime Moreno
 Miguel Asprilla
 Wilson Pérez
 Henrik Larsson
 Kennet Andersson
 Mats Lilienberg
 Cobi Jones
 Hugo Pérez

Links Externos 
 rsssf.com/

Copa do Mundo FIFA de 1994